Magnus eller Magnús Stephensen (også Stefánsson) er navnet på flere personer:

 Magnús Stephensen (justitiarius) (1762-1833) – islandsk justitiarius og forfatter
 Magnús Stephensen (sysselmand) (1797-1866) – islandsk sysselmand, justitsråd
 Magnús Stephensen (landshøvding) (1836-1917) – islandsk landshøvding, søn af ovennævnte
 Magnus Stephensen (arkitekt) (1903-1984) – dansk arkitekt